Дамодар-Гімал (англ. Damodar Himal) — гірський масив в Гімалаях, розташований на півночі центральної частини Непалу поблизу кордону з Китаєм 
 Дамодар (річка), Дамодар (англ. Damodar River, гінді दामोदर नदी, бенг. দামোদর নদ) — річка в індійських штатах Джхаркханд і Західний Бенгал.
 Дамодар Веллі Корпорейшн (англ. Damodar Valley Corporation, DVC) — комплекс гребель на річці Дамодар.